Byrd je priimek več znanih oseb:

 Charlie Byrd (1925—1999), ameriški jazz glasbenik
 Chris Byrd, ameriški boksar
 Richard Evelyn Byrd (1888—1957), polarni raziskovalec
 Tracy Bird, ameriški boksar
 William Byrd (1543—1623), ameriški orglar in skladatelj

en: Byrd (surname)
ru:Бэрд